Singlespeed världsmästerskap är en återkommande årlig cykeltävling.

Det första säkert kända loppet organiserades 1999 och blev mindre av tävling och mer av cykelrally. Själva loppet blev inte det viktigaste för flertalet av de 260 deltagarna och detta har blivit attityden som stått sig genom åren trots förslag om att genomföra SSWC som en traditionell tävling med tidtagning, placeringslistor och striktare regler. Segrarnas lön är en tatuering som de måste finna sig i att godta.
Den i allmänhet lilla lokala organisation som väljs och tar på sig att genomföra nästa års lopp har i övrigt stor frihet att komma med överraskande arrangemang.

USA 1995–2000 
 1995  Big Bear, CA (mytiskt lopp). 
 1996–1998 okänt om något lopp med SSWC status anordnades.
    
 1999  Rancho Cucamonga, CA
Segrare dam: Marla Streb (USA) och herr: Travis Brown (USA).

 2000 den 13 maj i Minneapolis, MN
Segrare dam: Stella Carey (USA) och herr: Hollywood Jay Henderson (USA).

South Wales 2001 
Hölls den 2 juni i Afan Forest Park Country Park, nära Port Talbot. 
Segrare dam: Alison Rushton (UK) och herr: Jeff Wherlock (UK).

Andra minnesvärda priser utdelades till den fetaste och den magraste deltagaren, för den bästa kraschen, flest uppkastningar under loppet, den person som hade störst behov av en ny ram belönades med en ny Bianchi-ram, skönaste manliga ben enligt de topp tio damerna mm.

Kalifornien (USA) 2002 
Hölls den 12 oktober i Downieville. 
Segrare dam: Stella Carey (finish 3:59) (USA) och herr: Travis Brown (finish 2:51) (USA).

2002 års tilldragelse var den första som belönade vinnarna med professionell brännmärkning istället för tatuering. Därtill fick Stella och Travis varsin gristrofé.

Victoria (Australien) 2003 
Hölls den 9 november i Castlemaine. 
Segrare dam: Linda Eckhart (USA) och herr: Clinton Jackson (Nya Zeeland)

Tyskland 2004 
Hölls den 21 augusti i Berlin. 
Segrare dam: Linda Eckhart (USA) och herr: Florian Eschenbach (Tyskland)

Pennsylvania (USA) 2005 
Hölls den 21 augusti i State College, i Rothrock State-skogen. 
2005 låg tonvikten på motstånd mot att fokusera på tävling genom att tilldela världsmästartiteln till den som vann ett gokartlopp efter själva cykelloppet. God finnish i cykelloppet (topp 20 män och topp 10 kvinnor) kvalade bara till seedat deltagande i Gokartloppet. Detta tilltag skapade viss misstämning i vissa läger av singlespeed-gemenskapen. Världsmästarna belönades nämligen med varsin 29" Gary Fisher Rig singlespeedcykel med custom head badges utförda av Philadelphia-juveleraren Jennifer Green och den obligatoriska tatueringen med evenemangets officiella logo. De officiella världsmästarna blev:
Segrare dam: Marla Streb (USA) och herr: Brian Keich (USA)

De förstaplacerade i själva cykelloppet, Jesse LeLonde och Abby Hippley, misslyckades båda med att ta hem världsmästerskapen trots pole position i gokartracet. Som tröstpris fick de varsin flaska 15 year old scotch. Andra priser utdelades till: den person som ådrog sig flest stygn, som drack mest kvällen före och ändå slutade väl i cyklingen, den som hade åkt på annans cykel hela vägen och den som gjort detsamma för att hans cykel blivit stulen och slutligen den som åstadkommit mest skada på sin cykel under loppet.

Sverige 2006 
Ägde rum den 18–20 augusti i Stockholm.
Segrare dam: Tiffany Allmandinger, Goleta, Kalifornien, USA och herr: Sveinung Bjørkøy, Oslo, Norge
    
Tävlingen samlade nära 200 deltagare och hade anordnats av lokala entusiaster själva utan medverkan av svenska cykelförbundet. Tidigt anlända deltagare fick hjälp med guidade turer och anvisningar om var allemansrätten medger cykelåkning liksom tips om vattenhål i stan, som erbjuder rabatterad öl. Ett av dessa var en restaurang på Hornstullsstrand, Södermalm, där registrering, nummertilldelning och huvudaktiviteterna före och efter tävlingen ägde rum. Arrangemanget klarades utan ölsponsor, men svensk lagstiftning medför att de tävlande måste vara över 18 år, eftersom öl serveras även vid vätskekontroller under loppet. Tävlande får godta att deltagande är på egen risk och även att som ev vinnare bli tatuerad av loppets officiella tatuerare direkt efter tävlingen. Detaljerad information om tävlingen delgavs deltagarna först klockan 11.00 tävlingsdagen, då de 200 deltagarna samlades vid Hornstullsstrand för gemensam färd under Liljeholmsbron längs kajen mot den hittills hemliga startplatsen vid Hammarbybacken runt klockan 12.00. Seedningen klarades av vid förfest och mingel kvällen innan, då högst antal intagna öl med stämpel på armen gav förtur i den modifierade "Le Mans"-starten; deltagarnas cyklar lämnades halvvägs uppför backen. Dit tog man sig vid start med c:a 50 m löpning till det egna fordonet och vidare snabb rusch mot toppen med cykeln på axeln. Sedan utför mot snitslad cross country terrängbana två varv i Nackareservatet och åter till målet vid Hammarbybacken. 

Efter avslutat lopp släpades segrarna iväg för att få den obligatoriska segertatueringen, medan andra deltagare avnjöt en öl i gröngräset. På lördagskvällen återsamlades man på numera nedlagda Street för att dricka mer öl och delta i Singlespeeders Bal. Prisutdelningar hölls till vinnare - varsin sponsorscykel, förlorare och andra som befunnits av olika anledning förtjäna uppmärksamhet i stil med tidigare lopp. Vid efterfesten följande söndag avslutades evenemanget med utnämning av nästa års VM-arrangör.

Skottland 2007 
Gick av stapeln den 2 september i Aviemore. 
Idrottare från USA, Australien, Italien, Kanada, Schweiz, Tyskland, Ungern och flera andra länder brände runt den skräckinjagande banan, som var särskilt knixad av lokala stigbyggare Andy, David och Nash. De drack Cairngorm Brewery öl, skakade sina stjärtfjädrar och blev förlänade en otrolig uppsättning priser från ett antal generösa sponsorer.

Kelli Emmet och Adam Craig tog hem topputmärkelserna, Custom Inc tatueringar och en Sycip custom singlespeed-ram och en custom titanram respektive.

Resultat
Lassies: 
Kelli Emmett (USA)
Jenn Hopkins (UK)
Sinead Fitzgibbon (USA)
Tiffany Allmandinger (USA)
.Rebecca Tomaszewski (USA)

Laddies: 
Adam Craig (USA)
Carl Decker (USA)
Travis Brown (USA)
Gareth Montgomery (Skottland)
Sveinung Bjørekøy (Norge)

Kalifornien (USA) 2008 
Avhölls den 30 augusti i Napa County.
Registreringen öppnade 00:00 Pacific Standard Time den 1 januari 2008.

Segrare blev:

dam: Rachel Lloyd (USA) och herr: Carl Decker (USA).

 2009 avses eventet hållas i Durango, Colorado, USA

Källor

Externa länkar 
 2005 års singlespeed världsmästerskap

Cykeltävlingar